В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1975, який належав до категорії гран-прі, Їржі Гжебец здобув титул, у фіналі перемігши Іліє Настасе 6-1, 7-6, 2-6, 6-4.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors